El Pedroso puede referirse a:

 El Pedroso, municipio de la provincia de Sevilla.
 El Pedroso de la Armuña, municipio de la provincia de Salamanca.